Modigliani:
 Amedeo Modigliani
 Franco Modigliani

Vezi și
 Modigliani (film)

Nume de familie evreiești
Nume de familie italiene